Gabriel Marius Cazemajou (1864-1898) : explorateur français
 Jean-Louis Cazemajou (1955- ) : joueur de basket-ball 
 Patrick Cazemajou (1957- ) : joueur de basket-ball français